Fluellen ist der Familienname folgender Personen:

 David Fluellen (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Kenneth Fluellen (* 1990), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler